Le nom Richard Rich est porté par :
 Richard Rich, 1er baron Rich (1496-1567), homme politique anglais ;
 Richard Rich (1951- ), réalisateur américain.